Пора́ таёжного подсне́жника — советский фильм, снятый на Свердловской киностудии в 1958 году режиссёром Ярополком Лапшиным. Премьера фильма состоялась 15 апреля 1959 года.

Сюжет 
Забайкалье. Весна 1918 года. Советской власти всего несколько месяцев. Небольшой отряд красноармейцев прибывает на горную заимку бурятского богача Ахсая. У кулака на положении рабов трудятся его невестка Дынсема и её родной младший брат Абидо.

Среди красноармейцев есть русская женщина, которая становится подругой Дынсемы. От неё Дынсема и Абидо узнают о революции, о борьбе между старым и новым. У Дынсемы и красноармейца Баира появляется взаимное чувство любви.

Но заимку тайком посещает муж Дынсемы, белогвардейский офицер Гылык. Над красноармейским отрядом нависает опасность.

В ролях 
 Буда Вампилов — Ахсай
 Мария Степанова — Жалмасу
 Найдан Гендунова — Шабганса
 Валентина Дагбаева (Вань Хан-Чинь) — Дынсема
 Илларион Марактаев — Абидо
 Владимир Манкетов — Гылык, белогвардейский офицер
 Пётр Николаев — Галсан
 Владимир Халматов — красноармеец Ширеторов
 Юрий Леонидов — красноармеец Степан
 Раиса Куркина — красноармеец Анна
 Фёдор Сахиров — красноармеец Баир
 Буянто Аюшин — красноармеец
 Цырен Шагжин — Тихоня
 Бальжинима Ринчино — дядя Пунсэк
 А. Адамов — красноармеец
 Владимир Кадочников — красноармеец
 Сундуп Рабсалов — старик-отшельник

Съёмочная группа 
 Ярополк Лапшин — режиссёр
 Николай Дамдинов — сценарист
 К. Жолобова, С. Игнатов — директора́ фильма
 Василий Кирбижеков — оператор
 Юрий Левитин — композитор
 Юрий Истратов — художник

Съёмки 
Фильм снимался в окрестностях Улан-Удэ и в горах Тункинского района Бурятии.

Роль Дынсемы сыграла Валентина Вань Хан-Чинь, отцом которой был китайский коммунист. Однако из-за ухудшения советско-китайских отношений актриса вынуждена была поменять фамилию на Дагбаеву.

Награды 
 На Всесоюзном кинофестивале 1960 года в Минске фильм получил следующие награды: третья премия фильму, вторая премия оператору Василию Кирбижекову, вторая премия звукорежиссёру В. Чулкову, вторая премия актрисе Валентине Дагбаевой за роль Дынсемы, поощрительный диплом художнику Ю. Истратову.

Примечания 

Фильмы-драмы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы Ярополка Лапшина
Фильмы СССР 1958 года
Чёрно-белые фильмы СССР